

Els Ports

Baix Maestrat

Alt Maestrat

l'Alcalatén

Plana Alta

Alt Millars

Alt Palància

Plana Baixa 

Geografia física del País Valencià
Colls del País Valencià
Llistes de geografia del País Valencià